Slag bij Mulhouse (1674) - slag tijdens de Hollandse Oorlog
 Slag om Mulhouse (1914) - slag tijdens de eerste Wereldoorlog